Christine Berg est une metteuse en scène française.

Biographie 

Christine Berg a été formée au Cours Simon. Comédienne de 1980 à 1999 dans plusieurs spectacles orchestrés par Françoise Roche, José Renault, Jean Deloche et Michel Boy, elle a fini par préférer la mise en scène. Elle a notamment assuré la réalisation des pièces Shitz (de Hanokh Levin), Des couteaux dans les poules (de David Harrower) ou encore Le Roi nu (de Evgueni Schwartz) parmi les plus récentes. Elle enseigne également dans les classes de la Comédie de Reims.

Mises en scène

Liens externes 
 
 
 Biographie
 

Élève du cours Simon
Metteuse en scène française
Scénographe français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu